Liga A kan avse:
Liga A (damer), den högsta volleybollserien för damer i Belgien
Liga A (herrar), den högsta volleybollserien för damer i Belgien